Alejandro Ospina (Medellin, 8 de abril de 1989), conocido por su nombre artístico Alejo Ospina, es un actor pornográfico y modelo colombiano​.

Luego de graduarse como ingeniero petrolero quiso ejercer su profesión pero debido a la falta de empleo en su área no consiguió trabajo así que decidió crear una marca de ropa para hombres en Colombia y en el proceso de la creación de su marca se filtraron unas imágenes desnudas en Twitter, debido a que este contenido filtrado se hizo viral en internet decidió crear su propio onlyfans para mostrar más de lo mismo. 

En ese momento cae la pandemia del covid y por la baja de ventas de la marca de su ropa decidió dedicarse exclusivamente a la creación de contenido para adultos y empezó su carrera en la industria de la pornografía, donde fue contratado en exclusiva por la compañía por la compañía Randy Blue, Men.com en el año 2020​.

Filmografía 
Men.com

 2020: Hung Part
 2021: Hung Part 2
 2022: Horny Hooligans

Referencias

Enlaces externos 

 Alejo Ospina en Internet Movie Database.

Modelos de Colombia
Actores pornográficos de Colombia
Personas LGBT de Colombia
Actores pornográficos gais de Colombia
Modelos masculinos de Colombia